Anioł śmierci – Samael, jeden z demonów
 Josef Mengele – niemiecki lekarz, zbrodniarz wojenny, zwany Aniołem Śmierci

Filmy 
 Anioł śmierci – film z 1994 roku
 Anioł śmierci – film z 1995 roku
 Anioł śmierci – film z 2009 roku
 Anioł śmierci – film z 2013 roku
 Anioł śmierci – film z 2014 roku

Zobacz też 
 Anioły Śmierci